Jana Novotná e Jim Pugh erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 3º turno contro Zina Garrison e Rick Leach.

Garrison e Leach hanno battuto in finale 7–5, 6–2 Elizabeth Smylie e John Fitzgerald.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Jim Pugh (semifinali)
 Elna Reinach /  Pieter Aldrich (quarti di finale)
 Zina Garrison /  Rick Leach (campioni)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (finale)
 Helena Suková /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Rosalyn Fairbank /  Danie Visser (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Cássio Motta (secondo turno)
 Brenda Schultz /  Mark Kratzmann (primo turno)

 Gigi Fernández /  Darren Cahill (terzo turno) 
 Lori McNeil /  Robert Seguso (terzo turno) 
 Meredith McGrath /  Patrick McEnroe (secondo turno) 
 Elise Burgin /  Kelly Jones (secondo turno) 
 Arantxa Sánchez Vicario /  Paul Annacone (terzo turno) 
 Nicole Provis /  Todd Woodbridge (terzo turno) 
 Hana Mandlíková /  Mark Woodforde (secondo turno) 
 Manon Bollegraf /  Tom Nijssen (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

ATP Tour 1990
Torneo di Wimbledon 1990